El Clàssic d'Auckland 2014, també conegut com a ASB Classic 2014, una competició tennística femenina sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 30 de desembre i el 4 de gener de 2014 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins  

2014
WTA Tour 2014